Automobile Club de l'Ouest
 Mierenkolonieoptimalisatie (Ant colony optimization), een techniek voor het bepalen van een kort pad in een (gewogen) graaf